Mariënbosch (bos), een bos in Nijmegen nabij de voormalige buurtschap Mariënboom
Klooster Mariënbosch, een voormalig klooster en meisjespensionaat in Nijmegen
Kamp Mariënbosch, een voormalig legerkamp en interneringskamp in Nijmegen
Sportpark Mariënbosch, een sportpark in Nijmegen
Landgoed Groot Marienbosch, een landgoed in Suriname
Plantage Mariënbosch, een plantage in Suriname en onderdeel van bovengenoemd landgoed
Woon-zorgcentrum Mariënbosch, een woon-zorgcentrum in Heerenveen